Прибужжя — українська етнічна територія в долині нижньої (і не тільки) течії Південного Бугу на території сучасної Миколаївської області
 Прибужжя — село Вознесенського району Миколаївської області
 Прибужжя — загальнозоологічний заказник у Волинській області